

Комарово — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Комарово — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Комарово — присілок, Бабаєвський район, Вологодська область
 Комарово — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Комарово — присілок, Духовщинський район, Смоленська область
 Комарово — село, Зональний район, Алтайський край
 Комарово — селище, Курортний район, Санкт-Петербург
 Комарово — село, Махньовський міський округ, Свердловська область
 Комарово — село Моздоцького району республіки Північна Осетія
 Комарово — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Комарово — присілок, Юр'янський район, Кіровська область
 Комарово — селище, Ясненський міський округ, Оренбурзька область

Див. також 
 Комарове
 Комарівка